Andrea Rabito – calciatore italiano
Vincenzo Rabito – scrittore italiano